Conrad II est un nom porté par plusieurs souverains et nobles européens :

Empereur et rois  
 Conrad II, empereur romain germanique et roi des Romains de 1027 à 1039
 Conrad de Germanie, duc de Basse-Lotharingie de 1076 à 1087 et roi des Romains de 1087 à 1098

Ducs 

 Conrad II, duc de Bourgogne Transjurane et comte d'Auxerre de 859 à 864
 Conrad II, duc de Carinthie de 1035 à 1039
 Conrad II ou de Bonnegau, duc de Bavière de 1049 à 1053
 Conrad II, prince de Znojmo de 1123 à 1160
 Conrad II, duc de Carinthie de 1128 à 1136
 Conrad II, duc de Bohême et prince de Znojmo de 1189 à 1191
 Conrad II, duc de Głogów vers 1249 à 1273
 Conrad II, duc de Mazovie de 1264 à 1294
 Conrad II dit le Bossu, duc de Żagań de 1284 à 1304

Comtes 

 Conrad II, comte de Genève vers 963 à 974
 Conrad II, comte de Luxembourg de 1057 à 1086
 Conrad II, comte d'Oldenbourg de 1368 à 1386

Ecclésiastiques 

 Conrad II, abbé de Clairvaux de 1313 à 1316
 Conrad II de Metz, abbé de Cîteaux de 1315 à 1317, puis cardinal et évêque de Porto
 
Homonymie dynastique